Юст (Iustus) е име на:

 Луций Фабий Юст, суфектконсул 102 г.; легат на провинция Долна Мизия (105-108)
 Гай Ауфидий Викторин...Юст Кокцей, суфектконсул 155 г., консул 183 г.
 Гай Сулпиций Юст, проконсул на Ликия и Памфилия по времето на Север; чичо на Сулпиция Дриантила (210- сл. 260), съпругата на Регалиан
 Ветий Юст, консул 328 г.; дядо на императрица Юстина
 Юст, управител на Пиценум 350 г.; син на Ветий Юст и баща на императрица Юстина

Жени:
 Юстина († 388), императрица, омъжена първо за император Магненций; 370 г. става втората съпруга на Валентиниан I, майка на Валентиниан II и Гала (съпруга на Теодосий I)

Вижте също 
 Юстин
 Юстиниан